Název Tylovo divadlo může označovat:

 Stavovské divadlo v Praze, které neslo název Tylovo divadlo v období socialismu
 divadlo Na Fidlovačce, pražské divadlo otevřené v roce 1921 pod názvem Tylovo divadlo v Nuslích
 Městské Tylovo divadlo v Kutné Hoře
 Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni
 Tylovo divadlo (Lomnice nad Popelkou)